Jaworniki kan syfta på följande platser:

Polen 

 Jaworniki (berg i Polen), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat bieszczadzki,

Tjeckien 

 Javorníky (bergskedja i Tjeckien), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar